Неверово :

Топоним

Белоруссия 
 Неверово  — хутор в Браславском районе Витебской области.
 Неверово  — деревня в Верхнедвинский район Витебской области.

Россия

Архангельская область 
 Неверово — деревня в Холмогорском районе.

Вологодская область 
 Неверово — деревня в Бабаевском районе.
 Неверово — деревня в составе Ростиловского муниципального образования Грязовецкого района. 
 Неверово — село в составе Юровского муниципального образования Грязовецкого района.

Ивановская область 
 Неверово — деревня в Приволжском районе.

Костромская область 
 Неверово — деревня в Антроповском районе.
 Неверово — деревня в Красносельском районе.
 Неверово — деревня в Нерехтском районе.

Московская область 
 Неверово — деревня в Рузском районе.

Нижегородская область 
 Неверово — село в Лукояновском районе.
 Неверово — деревня в Лысковском районе.
 Неверово — деревня в Чкаловском районе.

Рязанская область 
 Неверово — деревня в Клепиковском районе.

Тверская область 
 Неверово — деревня в Весьегонском районе.
 Неверово — деревня в Кимрском районе.
 Неверово — деревня в Старицком районе.

Челябинская область 
 Неверово — деревня в Троицком районе.

Ярославская область 
 Неверово — деревня в Мышкинском районе.
 Неверово — деревня в Некрасовском районе.

Другое 
 Неверово  — усадьба конца XVIII века, расположенная на левом берегу Москва-реки, в черте города Воскресенска Московской области.
 Неверово — остановочный пункт Костромского направления Северной железной дороги, расположенный в одноименном селе Костромской области.
 Неверово-Слобода — деревня в Пестряковском районе Ивановской области.